{{Соревнование по кёрлингу
|название           = Чемпионат Новой Зеландии по кёрлингу среди мужчин
|ориг_название      = New Zealand Men's Curling Championship 2014
|год                = 2014
|года               = 
|изображение        = 
|подпись            = 
|размер             = 150px
|город              = Несби
|арена              = Maniototo Curling International (MCI)
|дата               = 11—13 июля 2014
|посещаемость       = 
|победитель         = Шон Бекер
|победители         = 
|титул              = 9
|победитель мужчины = 
|титулМ             = 
|кёрлинг клуб       = 
|скип               = 
|четвертый          = Шон Бекер
|третий             = Скотт Бекер
|второй             = Rupert Jones
|первый             = Бретт Саргон
|запасной           = 
|тренер             = 
|мужской            = 
|женский            = 
|финалист           = Ден Мустепик
|победитель женщины = 
|титулЖ             = 
|кёрлинг клуб2      = 
|скип2              = 
|четвертый2         = 
|третий2            = 
|второй2            = 
|первый2            = 
|запасной2          =
|тренер2            = 
|финалист2          = 
|3е место           = Кенни Томсон
|пред               = 
|след               = 
}}Чемпионат Новой Зеландии по кёрлингу среди мужчин 2014 проводился с 11 по 13 июля 2014 в городе Несби на арене «Maniototo Curling International» (MCI).

В чемпионате принимало участие 6 команд.

Победителями чемпионата стала команда скипа Шона Бекера (Шон Бекер как скип стал чемпионом среди мужчин в 9-й раз, а как игрок — в 12-й), победившая в финале команду скипа Дена Мустепика. Бронзовые медали завоевала команда скипа Кенни Томсон.

Одновременно и там же проходил Чемпионат Новой Зеландии по кёрлингу среди женщин 2014.

 Формат соревнований 
На первом, групповом этапе команды играют между собой по круговой системе в один круг. При равенстве количества побед у двух команд они ранжируются между собой по результату личной встречи, при равенстве количества побед у трёх или более команд — по результатам суммы тестовых бросков в дом (, в сантиметрах; чем меньше величина, тем выше место команды). Три лучшие команды выходят во второй этап, плей-офф, где играют по неполной олимпийской системе: лучшая команда проходит напрямую в финал, вторая и третья — встречаются в полуфинале.

Все матчи играются в 8 эндов, если после 8-го энд счёт равный — играется экстра-энд.

 Составы команд 
{| class="wikitable"
|-
! Четвёртый !! Третий !! Второй !! Первый !! Запасной
|-
| Питер Бекер || Richard Morgan || Nelson Ede || Dave Greer || John Sanders
|-
| Шон Бекер || Скотт Бекер || Rupert Jones || Бретт Саргон ||
|-
| Garion Long || Kieran Grieve || Ben Frew || Matt Hohaia ||
|-
| Ден Мустепик || Лорн де Папе || Iain Craig || Derek Jansen ||
|-
| Simon Neilson || Josh Whyte || Matthew Neilson || Ben Smith || Hunter Walker
|-
| Кенни Томсон || Питер де Бур || Уоррен Добсон || Фил Даулинг ||
|}
(скипы выделены полужирным шрифтом)

Групповой этап 

  команда, выходящая в финал плей-офф
  команды, выходящие в полуфинал плей-офф
 Команды Дена Мустепика и Кенни Томсона, закончив 8-й энд матча между ними в последней сессии группового этапа с ничейным счётом 6:6, договорились не играть экстра-энд, так как обе команды всё равно при любом исходе матча вышли в полуфинал.

Плей-офф 

Полуфинал. 12 июля, 19:00

Финал. 13 июля, 9:00

Итоговая классификация

Примечания

См. также 
 Чемпионат Новой Зеландии по кёрлингу среди женщин 2014
 Чемпионат Новой Зеландии по кёрлингу среди смешанных команд 2014
 Чемпионат Новой Зеландии по кёрлингу среди смешанных пар 2014

Спорт в Новой Зеландии в 2014 году
Чемпионаты Новой Зеландии по кёрлингу среди мужчин
Спортивные соревнования в Несби (Новая Зеландия)
Июль 2014 года